Let It Snow (2019), een kerstfilm van Luke Snellin
Let It Snow (2020), een horrorfilm van Stanislav Kapralov
Let It Snow (ER), een aflevering van ER
Let It Snow!, een lied van tekstschrijver Sammy Cahn en componist Jule Styne